

Patronyme 

 Frank Hamblen (1947-2017), est un joueur et entraîneur américain de basket-ball.

Toponyme 

 Le comté de Hamblen est un comté de l'État du Tennessee, aux États-Unis.
Patronyme anglais